Maekawa kan som auktorsförkortning betyda:

 Fumio Maekawa
 Tokujirô Maekawa

Robotskapade auktorsförkortningar